Scutiger bezeichnet zwei verschiedene Lebewesengattungen
 Scutiger (Pilzgattung), eine Gattung von Pilzen aus der Familie der Schafporlingsverwandten (Albatrellaceae)
 Scutiger (Froschgattung), eine Gattung der Frösche aus der Familie der Asiatischen Krötenfrösche (Megophryidae)

siehe auch
 Scutigera (z. B. Scutigera coleoptrata)